Рябчик дагана ()  вид травянистых растений рода  семейства .

Ботаническое описание 
Многолетнее травянистое луковичное растение высотой 20—35 см. Луковица округлая, состоит из нескольких мелких чешуй. Стебли мутовчатые.

Листья ланцетные, длиной 6—8 см, образуют на верхней половине стебля мутовку.

Цветок — одиночный поникающий колокольчик, снаружи коричнево-фиолетового, внутри желтоватого цвета, с шахматным либо крапчатым рисунком. Цветёт с середины июня по середину июля.

Плод — продолговатая коробочка.

Число хромосом 2n = 24.

Распространение и среда обитания 
Эндемик южной Сибири. Обитает в Иркутской области, Читинской области, Республиках Бурятия, Тува, Якутия.

Обитает в субальпийском и альпийском поясах, на лесных опушках, разнотравных склонах.

Описан с реки Снежной (хребет Хамар-Дабан).

Охранный статус 
Редкий вид. Занесён в Красные книги России, Красноярского края, Иркутской области, Бурятии, Читинской области. Вымирает в связи со сбором цветущих растений в декоративных целях.

Примечания

Ссылки 

 

Рябчик
Эндемики Сибири
Флора Сибири